

Persone 
Ablade Glover – artista ghanese
Angus Glover – cestista australiano
Brian Glover – attore, wrestler, insegnante e sceneggiatore inglese
Bruce Glover – attore statunitense
Cedric Glover – cestista statunitense
Clarence Glover – cestista statunitense
Corey Glover – cantante statunitense
Crispin Glover – attore statunitense, figlio di Bruce 
Dana Karl Glover – trombettista statunitense
Danny Glover – attore statunitense
Donald Glover – rapper statunitense
Dion Glover – cestista statunitense
Edward Glover – atleta statunitense
Ernest Glover – mezzofondista britannico
Fred Glover – hockeista canadese
Helen Glover – canottiera britannica
Jamie Glover – attore britannico
John Glover – attore statunitense
Julian Glover – attore inglese
La'Roi Glover – giocatore di football americano statunitense
Louise Glover – modella britannica
Lucas Glover – golfista statunitense
Martin Glover – musicista britannico
Montego Glover – attrice statunitense
Nancy Margaret Lyle Glover – tennista britannica
Pat Glover – calciatore gallese
Roger Glover – bassista britannico
Sandra Glover – ex ostacolista statunitense
Savion Glover – ballerino, coreografo e attore statunitense
Shawn Glover – cestista statunitense
Stanley Glover – velocista canadese
Tom Glover, propr. Thomas William Glover – calciatore australiano
Trilby Glover – attrice australiana
Victor Glover – astronauta statunitense

Altro
Glover – comune degli Stati Uniti d'America
Glover – videogioco del 1998
Glover Garden – parco di Nagasaki, Giappone